Пропавший без вести — юридический термин, определяющий положение человека, о местонахождении которого нет достоверной информации.
 Пропавший без вести (фильм, 1943) — фильм производства СССР.
 Пропавший без вести (фильм, 1982) — фильм производства США.
 Пропавший без вести (фильм, 2009) (англ.) — американский фильм режиссёра Ноа Бушела.
 Пропавший без вести (фильм, 2010) — российский фильм режиссёра Анны Фенченко
 Пропавший без вести (телесериал, 2013) — российский мини-сериал режиссёра Артёма Мазунова
 Пропавший без вести (телесериал) — телесериал производства Великобритании.
 Пропавший без вести (альбом) — альбом группы ДДТ.
 Пропавший без вести (роман) — авторское название романа Франца Кафки «Америка».
 Без вести пропавший  — фильм производства СССР 1956 года.